Reding (geslacht), oud Overijssels geslacht
 Jaclyn Reding (1966) - Amerikaans schrijver
 John Randall Reding (1805-1892), U.S. Representative
 Jörg Alois Reding (1951) - Zwitsers ambassadeur
 Nick Reding (1962) - Brits acteur
 Serge Reding (1941-1975) - Belgisch gewichtheffer
 Viviane Reding (1951) - Luxemburgs politicus en EU-Commissaris
 Alois von Reding (1765-1818) - Zwitserse adel
 Theodor von Reding (1755-1809) - Zwitsers generaal

 Redings Mill - een plaats in de Verenigde Staten

Zie ook 
 Redding
 Reddin
 Redden
 Reading